Marmornectes candrewi — вид плезіозаврів родини Пліозаврові (Pliosauridae), що існував у юрському періоді, 164,7-163,5 млн років тому. Скам'янілі рештки плезіозавра (частковий скелет з черепом) знайдені у 1999 році у відкладення формації Оксфорд Клей у графстві Бедфордшир.

Назва 
Вид описаний і названий у 2011 році британськими палеонтологами Гіларі Кетчум та Роджером Бенсоном. Родова назва Marmornectes перекладається як «мармуровий плавець». Вид М. candrewi названо на честь Кріса Ендрю, який знайшов скам'янілості та передав їх у музей.

Примітки 

Плезіозаври
Плазуни юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 2011
Вимерлі плазуни Європи